Heespen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tilemann von Heespen (1677–1738), deutscher Gutsbesitzer, dänischer Etatsrat
 Anton Günther von Heespen (* um 1665; † 1723), deutscher Diplomat
 Christian Friedrich von Heespen (1717–1776), deutscher Verwaltungsjurist und Gutsbesitzer
 Wilhelm von Heespen (1625–1686), deutscher Kanzleidirektor in Oldenburg

Siehe auch:

 Hedemann-Heespen
 Palais Heespen (Esens), jetzt Rathaus (Esens)
 Heespenhof, Schleswig, jetzt Amtsgericht Schleswig